Faraon – starożytny władca Egiptu 
 Faraon – powieść Bolesława Prusa
 Faraon – film polski w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, adaptacja filmowa książki B. Prusa (w roli głównej: Jerzy Zelnik)
 faraon – dawna hazardowa gra w karty
 Faraon – gra komputerowa